Groniczek (571 m) – szczyt w Beskidzie Małym
 Groniczek (894 m) – szczyt w Beskidzie Żywieckim